Przewalski se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nikolai Prjevalski (general rus)
 Nikolai Mihailovici Prjevalskii (naturalist rus)